Seckler ist der Familienname folgender Personen:

 Erich Seckler (* 1963), deutscher Fußballspieler
 Matthias Seckler (1931–2019), deutscher Steuerrechtler und Politiker
 Max Seckler (* 1927), deutscher Fundamentaltheologe
 Roland Seckler (* 1967), deutscher Eishockeyspieler

Siehe auch:
 Sekler